Brian Lenihan ist der Name folgender Personen:

*Brian Lenihan senior (1930–1995), irischer Politiker (Fianna Fáil)
Brian Joseph Lenihan (1959–2011), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Brian Lenihan (Fußballspieler) (* 1994), irischer Fußballspieler